Нена — псевдоним.

 Габриэле Кернер () — немецкая певица

 Олаво Родригес Барбоза () — бразильский футболист